Alekszandar Alekszandrov (forradalmár) (1875–1965) makedón forradalmár, aktivista
 Alekszandar Alekszandrov (színművész) (1926) bolgár filmszínész, rendező
 Alekszandar Alekszandrov (röplabdázó) (1944) bolgár röplabdázó, olimpikon
 Alekszandar Alekszandrov (űrhajós) (1951) bolgár űrhajós
 Alekszandar Alekszandrov (labdarúgó), ezen belül
 Alekszandar Alekszandrov (labdarúgó, 1975) (1975) bolgár labdarúgó, becenevén Krivija
 Alekszandar D. Alekszandrov (labdarúgó, 1986) (1986) bolgár labdarúgó
 Alekszandar E. Alekszandrov (labdarúgó, 1986) (1986) bolgár labdarúgó
 Alekszandar Alekszandrov (ökölvívó) (19??) bolgár ökölvívó